Weingut Johannisberg steht für:
 Schloss Johannisberg (Rheingau)
 Johannisberg (Radebeul)